La Treća hrvatska nogometna liga 2018-2019, conosciuta anche come 3.HNL 2018-2019, è la 28ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato.

Per ambire alla promozione in Druga liga bisogna piazzarsi entro i primi tre posti nel proprio girone ed ottenere la licenza per la seconda divisione. Le squadre che hanno ottenuto la licenza sono: Cibalia, , ,  e Trnje.

Per la stagione successiva è previsto un aumento a 5 gironi di 16 squadre ciascuno: il girone Ovest si dividerà in Ovest e Centro, il girone Est in Est e Nord.

Girone Ovest

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 2. HNL 2019-20.
      Retrocessa in quarta divisione.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 2. HNL 2019-20.
      Retrocessa in quarta divisione.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Sud

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 2. HNL 2019-20.
      Retrocessa in quarta divisione.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2018-2019
Druga Liga 2018-2019
Hrvatski nogometni kup 2018-2019

Collegamenti esterni 

2018
Calcio nel 2018
Calcio nel 2019